Kvickstjärt kan avse:

 Kvickstjärt – äldre svenskt namn på en insektsätande fågel som tillhör släktet Phoenicurus, se Rödstjärt
 Kvickstjärt (Sädesärla) – ett äldre dialektalt namn på sädesärla